Een verkeersweg:
 N888 (België)
 N888 (Nederland), zie Provinciale weg 888

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing